Hollandale puede referirse a tres localidades de Estados Unidos:
Hollandale (Minnesota)
Hollandale (Misisipi)
Hollandale (Wisconsin)